Henrik, variante del nombre Enrique, puede hacer referencia a:

 Henrik Ibsen, dramaturgo noruego.
 Henrik Pontoppidan, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1917.

Nombres masculinos